Formula One Teams Association (FOTA), een groep van Formule 1 teams
 Fota (geslacht), een vlindergeslacht
 Fota (Ierland), een eiland in Ierland